Брариъс Хекатонхейри е персонаж от мангата Appleseed на Мусамуне Широу. Той е един от двата главни герои в поредицата, другият е Дюнън Кнут. Брариъс е офицер от SWAT и негов партньор е Кнут. Двамата се срещат преди началото на Третата световна война и се влюбват един в друг.

След като се преместват в Олимпус, веднага се присъединяват към ESWAT (Extra Special Weapons And Tactics).

Името му е взето от Хекатонхейри (сторък гигант от древногръцката митлогия).

Кибернетика 
Брариърс е основен пример за кибернетични импланти в Appleseed. Тялото му е почти изцяло изкуствено и той страда по загубата на човешката си природа. Външната му кожа е еластична и е способна да усеща, а температурата му може да се нагажда според предпочитанията му.

Притежава осем очи, които са монтирани на главата му, четири върху лицето му (големия сензор в средата всъщност е носът му), две са в основата на „заешките му уши“ и две в краищата им, като му позваляват да поглежда от ъглите.

Мозъкът му е подсилен от помощен мозък играещ ролята на процесор който може да съхранява информацията като цифрова. Кибернетичния му регулатор (Системата Хекатонхейри) е наименован на същия сторък гиганта от древногръцката митилогия. Тази система му позвалява да контролира дузини от независими киборги или дори цял самолетоносач (на това е наблегнато в мангата).

Бележки 

Анимационни герои